Božič est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Borut Božič (né en 1980), coureur cycliste slovène ;
 Darijan Božič (1933-2018), compositeur et chef d'orchestre slovène ;
 Jon Božič (né en 1996), coureur cycliste slovène ;
  (né en 1984), footballeur slovène.

Notes et références

Voir aussi 
 

de:Božič
en:Božič
sl:Božič (priimek)